Северский драгунский полк (1856—1917) — кавалерийский полк РИА Кавказской дивизии.
 Северский драгунский полк (1668—1833) — кавалерийский полк РИА образованный на основе охочекомонного гетьманского во времена Демьяна Игнатовича.

Примечания